Király Tibor (1898–?) festőművész
 Király Tibor (1920–2021) jogtudós, egyetemi tanár
 Király Tibor (1951–) klarinétművész